Denumirea de Krivnea se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Krivnea, un sat în comuna Vetovo, regiunea Ruse;
 Krivnea, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna.